Zettler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Franz Xaver Zettler (1841–1916), tysk tecknare och glasmålare 
 Richard Zettler (född 1921), tysk kompositör, musikpedagog och dirigent 
 Rob Zettler (född 1968), kanadensisk ishockeyspelare och -tränare 
 Yehoshua Zettler (1917–2009), israelisk terrorist 

Tyska efternamn